est le premier single extrait de , le premier album d'Alex Rossi publié par le label Kwaidan Records et distribué par le label !K7 Records. À l'exception de quelques interludes parlés, les paroles de la chanson sont uniquement «  ».

Développement et sortie 
En plus d'être anticipé par un clip vidéo, réalisé par Marco Dos Santos sorti le , et d'être inclus dans l'album sorti le 29 novembre 2019, le titre est sorti sous différents formats : un  single, sorti le , un EP de remixes, sorti le , 45 tours, sorti le , un  single avec Ken Laszlo, sorti le , un  single, sorti le . Un edit est publié sous le nom de Lifelike vs. Alex Rossi - Italo amour (Musumeci edit). 

La chanson est utilisée comme jingle dans l'émission Back2Back sur Rai Radio 2. Depuis sa sortie, la chanson a dépassé les  d'écoutes sur Spotify. Elle a également atteint la  place du iTunes Chart le .

Formats 
 Album (CD, LP, LP promo, digital)
 2019 - Domani è un'altra notte (Kwaidan Records, KW109CD, KW109LP, KW109PROMO)

 Single (CD promo, digital)
 2019 - Tutto va bene quando facciamo l'amore (feat. Jo Wedin) (Kwaidan Records, KW125)

 EP (CD promo, digital)
 2019 - Tutto va bene quando facciamo l'amore (Remixes) (feat. Jo Wedin) (Kwaidan Records, KW129)

 Single (7", digital)
 2020 -  Solo tu (feat. Calypso Valois) (Kwaidan Records) (KW141)

 Compilation (LP, digital)
 2020 - AA.VV. - More or less disco (vol. 5) (Partyfine, FINE058LPV)

 2020 - Future Disco: Visions of Love (Future Disco, FDS013)

 Singles (digital)
 2020 - Lifelike vs Alex Rossi - Italo amore (Future Disco, NEEDCD039C)

 2022 - Tutto va bene quando facciamo l'amore (feat. Ken Laszlo) (Kwaidan Records, KW176)

 2022 - Tutto va bene quando facciamo l'amore (Alessio Peck Remix) (Kwaidan Records)

Clips vidéos 
 2019 - Alex Rossi feat. Jo Wedin - Tutto va bene quando facciamo l'amore (réalisateur et monteur : Marco Dos Santos; director de la photographie : Noémie Gillot; opérateur caméra : Adrien Manant; director de production : Gaëlle Ruffier; lieu : Studio de la Villette, Paris, France)

Télévision 
 2019 - Alex Rossi feat. Jo Wedin - Tutto va bene quando facciamo l'amore (Live, C à Vous, France 5, 17 juin 2019)

Crédits 
 Paroles : Alex Rossi
 Musique : Arnaud Pilard et Julien Barthe
 Arrangement : Romain Guerret
 Production : Arnaud Pilard et Romain Guerret
 Enregistré au Kwaidan Studio (Paris, France)
 Mixage : Julien Galner 
 Masterisé par Sam John au Precise Mastering (Hawick, Royaume-Uni)
 Artwork : MotoPlastic
 Photographie : Marco Dos Santos
 Éditions musicales : Kwaidan Records
 Distribution physique : !K7
 Distribution numérique : IDOL
 Société de gestion des droits d'auteur : SACEM

Musiciens 
 Alex Rossi : voix
 Sylvain Daniel : basse
 Laurent Bardainne : saxophone
 Jo Wedin : chœurs

Bandes originales 
 La chanson est présentée dans le long-métrage Clèves par Rodolphe Tissot (2021).
 La chanson est présentée dans la série Les papillons noirs (2022).
 La chanson est présentée dans la série Détox (2022).
 La chanson est présentée dans la campagne publicitaire de la maison de couture italienne Pucci (2022-2023).

Notes et références 

Single musical sorti en 2019
Italo disco